FCN kan syfta på:

 FCN – en fransk fotbollsklubb från norra Nantes, se FC Nantes
 FCN – en fotbollsklubb i Farum i Danmark, se FC Nordsjælland
 FCN – tysk (bayersk) fotbollsklubb från Nürnberg, se 1. FC Nürnberg